Сезон 1989/1990 — 59-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и 91-й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Meyba.

Состав команды

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли в клуб

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок УЕФА

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок обладателей кубков

1/16 финала

1/8 финала

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

1989/1990
Барселона